Тро́ицкий (Ризоположе́нский) мост — один из старейших каменных мостов в Москве через реку Неглинную и единственный уцелевший до нашего времени; соединяет Кутафью и Троицкую башни Московского Кремля.

История 

По мнению историка Москвы И. Е. Забелина, первый каменный Троицкий мост, вероятно, был построен уже в 1367 году, одновременно с возведением каменных стен Кремля. В документах 1475 года упоминается как «большой каменный мост».

Девятипролётный кирпичный мост был сооружен в 1516 году по проекту итальянского архитектора Алевиза Фрязина примерно в одно время с основным комплексом сооружений современного Кремля. Назывался он тогда Ризоположенский, по тогдашнему названию Троицких ворот.

Некоторые пролёты моста были непроточными и создавали дамбу на реке Неглинная, поэтому выше Троицкого моста находился пруд (аналогично, выше по течению находился пруд, созданный дамбой у Воскресенского моста). Запруды на реке Неглинная использовались в фортификационных целях.
 
Троицкий мост соединял район Кремля с торговым и ремесленным Белым городом за рекой Неглинной — Занеглименьем. Парадный путь через мост внутрь Кремля вёл к Патриаршим палатам и к покоям царицы и царевен (Золотая Царицына палата); из Кремля дорога через мост вела на северо-запад — по Волоцкой (Волоколамской) — и запад — Смоленской дорогам.

„На сем-то мосту 30 апреля 1598 года встречен был духовенством, синклитом, воинством и всеми гражданами избранный на царство Борис Годунов ".

В XVI — XVIII веках вблизи Троицкого моста располагалось большое количество торговых лавок.

В XVII веке мост имел деревянную подъёмную часть. В конце XVIII века вплоть до моста построили набережные, которые в 1817-1823 годах разобрали и у стен Кремля разбили сад и сохранили пруды. В это время мост имел 13 пролётов.

После пожара 1812 года была проведена реконструкция всей территории, прилегающей к Кремлю, под руководством архитектора О. И. Бове. Река Неглинная была перекрыта сводами, в результате Троицкий мост потерял своё прежнее назначение и оказался в центре Александровского сада, однако по-прежнему составляет часть пути в Кремль через Троицкие ворота.

При устройстве Александровского сада к Троицкому мосту пристроили пологие сходы и лестницы для прохода с моста в сад.

Троицкий мост неоднократно перестраивался. Около 1793 года были выложены своды над арочными проёмами и сделаны другие изменения. В 1876 году мост был реставрирован. А в 1901 году заново перестроен, после чего приобрёл современный вид. При этом заложили все арки, кроме центральной, сходы и лестницы сломали и по мостовому парапету поставили двурогие зубцы  В 1975 году мост отреставрировали и освободили его юго-западный фасад от пристройки.

Большие реставрационные работы были проведены в 70-х годах XX века, а также в 2000 году.

См. также 
 Воскресенский мост
 Всехсвятский каменный мост
 Кузнецкий мост (Москва)
 Мосты Москвы

Литература 
 Надежин Б. М. Мосты Москвы. — М.: Моск. рабочий, 1979. — 192 с., ил. (с. 113—191). — 50.000 экз.

Примечания

Ссылки 
 Московский Кремль
 Путеводитель по Москве

Пешеходные мосты Москвы
Кремлёвская стена
Мосты через Неглинную
Достопримечательности Москвы
Александровский сад (Москва)